Ṭahāra – nella religione islamica, stato di purità conseguito tramite lavacri
 Tahara – città giapponese